Existen establecimientos llamados Museo de la Ciudad en distintos lugares del mundo, entre ellos:

Museo de la Ciudad en Almería, España.
Museo de la Ciudad en Madrid, España.
Museo de la Ciudad en Calabozo, Venezuela.
Museo de la Ciudad en Villarreal, España.
Museo de la Ciudad, (Linnamuuseum), en Tallin, Estonia.